El hombre de las mil caras puede hacer referencia a:

 El Hombre de las Mil Caras (película de 1957), película de 1957 dirigida por Joseph Pevney.
 El hombre de las mil caras (película de 2016), película de 2016 dirigida por Alberto Rodríguez.
 Lon Chaney, actor apodado El Hombre de las Mil Caras.